Moholy-Nagy László
Magyar Nemzeti Levéltár